Arven bezeichnet

 Arven, eine deutsche Metal-Band
 den Plural von Arve, einer anderen Bezeichnung für die Zirbelkiefer
 den dänischen Originaltitel des Films Das Erbe, siehe Das Erbe (2003)
 den norwegischen Titel der Fantasy-Buchreihe Eragon

vergleiche auch Arwen, eine Romanfigur von J. R. R. Tolkien, siehe Figuren in Tolkiens Welt#Arwen